За физическото явление вижте Отражение.

Отражения може да се отнася за:
 Отражения, български филм от 1982 година;
 Отражения, британски филм от 1984 година.